Колотовка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Колотовка — посёлок, Иркутская область, Мамско-Чуйский район.
 Колотовка — деревня, Калужская область, Людиновский район.
 Колотовка — бывшая деревня, Новгородская область, Валдайский район.
 Колотовка — деревня, Орловская область, Мценский район.
 Колотовка — деревня, Пермский край, Добрянский район.
 Колотовка — деревня, Псковская область, Куньинский район.
 Колотовка — бывший хутор, Ростовская область, Цимлянский район; попал в зону затопления Цимлянского водохранилища в начале 1950-х гг.
 Колотовка — деревня, Смоленская область, Вяземский район.
 Колотовка — деревня, Челябинская область, Чебаркульский район.

Реки 
 Колотовка — река в Новгородской области, приток Березайки.
 Колотовка — река в Иркутской области, приток Витима.
 Колотовка — река в Костромской области, приток Восточной Якшанги.

См. также 
 Верхняя Колотовка — деревня, Кировская область, Афанасьевский район.
 Нижняя Колотовка — деревня, Кировская область, Афанасьевский район.